Кайсаровка — название населённых пунктов в России:

 Кайсаровка — деревня в Колышлейском районе Пензенской области.
 Кайсаровка — деревня в Александро-Невском районе Рязанской области.